Jordi V del Regne Unit (Londres, 1865 - 1936), Rei del Regne Unit de la Gran Bretanya i d'Irlanda (1910 - 1922), i emperador de l'Índia
 Jordi V de Hannover (Berlín, 1819 - París, 1878), Rei de Hannover, segon duc de Cumberland i Teviotdales i Príncep del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda.